Donaulände bezeichnet:
 die Donaulände (Deggendorf)
 die Donaulände (Linz)
 die Donaulände (Regensburg)
 die Donaulände (Passau), 
 die Donaulände (Wien)